Bennett Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Bennett Airport (Idaho)
 Bennett Airport (Maryland)
 Bennett Airport (Pennsylvania)